Dniprowka (ukrainisch , russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Dniprowka (Dschankoj), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj 
 Dniprowka (Krywyj Rih), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih
 Dniprowka (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Dniprowka (Wassyliwka, Rosdol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, Landgemeinde Rosdol
 Dniprowka (Wassyliwka, Wodjane), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, Landgemeinde Wodjane